Pawson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David L. Pawson
 Steven M. Pawson